Axel Ibsen er navnet på flere personer:

 Axel Ibsen (direktør) (1867-1934) – dansk direktør
 Axel Ibsen (stabsintendant) (1869-1955) – dansk stabsintendant